Droga krajowa nr 68 (Czechy)
 Droga krajowa nr 68 (Polska)
 Droga krajowa nr 68 (Słowacja)
 Droga krajowa nr 68 (Węgry)